Старыгин — фамилия:

 Старыгин, Александр Васильевич (1921—1946) — Герой Советского Союза.
 Старыгин, Игорь Владимирович (1946—2009) — советский и российский актер.
 Старыгин, Павел Иванович (1897—1973) — советский партийный деятель, 1-й секретарь Николаевского обкома КП(б)У, министр мясной и молочной промышленности УССР.
 Старыгин, Сергей Васильевич — Заслуженный тренер Казахстана по хоккею.

 Старыгина, Валерия Сергеевна — российская фигуристка.
 Старыгина, Екатерина Андреевна (род. 1995) — российская легкоатлетка.

См. также 
 Старыгино